Рысин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Рысин, Александр Николаевич (1928—2014) — директор Мемориала героической обороны Одессы, заслуженный работник культуры Украины.
 Рысин, Иван Иванович (род. 1953) — советский и российский учёный, географ-геоморфолог.
 Рысин, Иосиф Израилевич (род. 1944) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Рысин, Лев Павлович (1929—2015) — советский и российский учёный, специалист в области лесоведения, лесной геоботаники и экологии.
 Рысин, Хайм Михайлович (1911—1998) — латвийский художник по металлу. 
 Рысин, Юрий Владимирович (род. 1958) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации.

Женщины 
 Рысина, Нина Сергеевна (род. 1986) — российская лыжница и биатлонистка, мастер спорта России.

См. также 
 Рысинский
 Рысев
 Рысино